Пиос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия-Баха.

Занимает площадь 19,44 км².

Население — 3103 чел. (2010 год).

На территории муниципалитета расположен одноимённый замок XV века.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары